Bieg przełajowy seniorów na 12 km – jedna z konkurencji rozegranych podczas 38. Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych, których areną był Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy. Do rywalizacji zgłoszono 136 zawodników, którzy reprezentowali 39 państw. Biegacze mieli do pokonania sześć okrążeń trasy, z których każde liczyło 2 kilometry.

Terminarz

Rezultaty indywidualne

Klasyfikacja drużynowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rywalizacji indywidualnej w bazie IAAF 
 Wyniki rywalizacji drużynowej w bazie IAAF 

Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 2010